Viby Idrætsforening har flere betydninger:

Viby Idrætsforening (Jylland)
Viby Idrætsforening (Sjælland)